Тефия () — женское имя.
 Тефия, Тефида — в древнегреческой мифологии дочь Асопа.
 Тефия — спутник Сатурна.

См. также 
 Теба